Исталпа има више значења:

 Исталпа (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Исталпа (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику